Der Begriff IT-System steht für:
 Informationstechnisches System, jegliche Art von elektronischem datenverarbeitendem System
 IT-System (Elektrotechnik), bestimmte Form eines Niederspannungsnetzes in der Energieversorgung einer Elektroinstallation